Il singolare del torneo di tennis S Tennis Masters Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Carlos Costa che ha battuto in finale Jiří Novák 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Gilbert Schaller (quarti di finale)
 Carlos Costa (Campione)
 Fabrice Santoro (primo turno)
 Jordi Arrese (secondo turno)

 Sláva Doseděl (semifinali)
 Oscar Martinez Dieguez (secondo turno)
 Radomír Vašek (primo turno)
 Álex López Morón (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

S Tennis Masters Challenger 1995